Termin TRNK transglikozilaza ima više značenja.
 Kjuin tRNK-riboziltransferaza, enzim
 TRNK-guanin15 transglikozilaza, enzim